Pedro Manrique puede hacer referencia a:

 Pedro Manrique de Lara, nombre de varios nobles castellanos de la familia Manrique;
 Pedro de Zúñiga y Manrique de Lara, noble español (1430–1484);
 Pedro Manrique de Zúñiga, beato español (1585–1622);
 San Pedro Manrique, municipio de la provincia de Soria;
 Pedro Manrique (¿?–1615), arzobispo de Zaragoza;
 Pedro Manrique Arvelo, fotógrafo y escritor venezolano (1863-1926);
 Pedro Manrique (La Saga), personaje de ficción.